Prévost kan som auktorsförkortning betyda:

 Florent Prévost
 Gilles Prévost
 Jean Louis Prévost

Robotskapade auktorsförkortningar